Denne tabel viser en liste over danske film med det højeste antal solgte billetter i nyere dansk filmhistorie ifølge Danmarks Statistik opgjort fra 1976 og frem. Listen dækker alle danske film der har solgt over 500.000 billetter.

Filmen De røde Heste fra 1950 er dog formodentligt den mest sete danske film med en estimeret 2,0-2,6 mio. solgte billetter. Det præcise antal solgte billetter kendes dog ikke, og den indgår ikke i officielle statistikker. Far til fire i byen fra 1956 solgte 877.839 billetter og er dermed også blandt en af de bedst sælgende danske film.

Referencer 

Film i Danmark
Lister over film